Lancelle ist der Familienname folgender Personen:

 Eike Lancelle (* 1941), deutscher Jurist und Staatssekretär
 Friedrich Lancelle (1802–1893), deutscher Jurist und Parlamentarier
 Otto Quirin Lancelle (1885–1941), deutscher Offizier, zuletzt Generalleutnant
 Quirin Lancelle (1869–1907), deutscher Landrat
 Rüdiger Lancelle (* 1939), deutscher Pädagoge